Craigsville (Virgínia)
Craigsville (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos